La finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2002-2003 a vu s'affronter le Milan AC et la Juventus. Ce fut la première finale 100% italienne dans l'histoire de la compétition.

Le Milan AC gagna ce match à l'issue des tirs au but (3-2), remportant sa sixième Ligue des champions. À l'issue du temps réglementaire et des prolongations le score était de 0-0. 

Paolo Maldini, le capitaine milanais, remporte sa quatrième Ligue des champions, neuf ans après le titre de 1994.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Feuille de match

Bibliographie 
 L'Équipe, 50 ans de coupes d'Europe, 2005

Notes et références 

2003
Compétition de football en Angleterre
Événement sportif à Manchester
Face-à-face de l'AC Milan
Face-à-face de la Juventus FC
Football en 2003
Football à Manchester
Sport en Angleterre en 2003
Sport en mai 2003